Білоруська футбольна вища ліга 2017 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 1 квітня 2017 року та тривав до 26 листопада 2017 року. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  
  
  
  
  

 
  

Примітки: 
1. З  клубу Іслоч було знято 7 очок.
2. З  клубу Нафтан за участь у договірному матчі було знято 5 очок.
3. Клуб Крумкачи (Мінськ) не був допущений до наступного чемпіонату через відсутність необхідних ліцензійних документів, а також через невиплату старих боргів перед гравцями.
4. Клуб Динамо-Берестя кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Білорусі з футболу 2017—2018

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Білоруська федерація футбола  
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2017
Білорусь
2017 у білоруському спорті